Aeschlen peut désigner :
 Aeschlen ou Aeschlen bei Oberdiessbach, commune suisse du canton de Berne ;
 Aeschlen ob Gunten, localité de la commune suisse de Sigriswil dans le canton de Berne.